Saito (usualmente 斉藤, 斎藤, 齋藤 ou 齊藤) é o décimo sobrenome mais comum entre os japoneses.

Pessoas:

 Saito Dosan (斎藤; daimyo)
 Saito Hajime (斎藤; capitão Shinsengumi)
 Saito Makoto (斎藤; antigo Governador Geral da Coreia, antigo Primeiro-ministro do Japão)
 Saito Mokichi (poeta)
 Saitō no Musashibō Benkei  (西塔; monge lutador, do folclore japonês)
 Saito Ryokuu (斎藤; escritor)
 Saito Tatsuoki (斎藤; daimyo da Província de Mino)
 Chiho Saito (manga artista)
 Chiwa Saito (斎藤; locutor)
 Hitohiro Saito (Aikido, filho de Morihiro Saito)
 Mizuho Saito (baterista dos Zone)
 Morihiro Saito (Aikido)
 Yoshitsugu Saito (comandante na Batalha de Saipan)

Toponímia:

 Saito (西都), cidade da província de Miyazaki

Saito pode ainda significar:

 Saito Ninjitsu, uma forma de Nin-Jitsu devenvolvido pela família Saito.

Desambiguação